Punta del Agua bezeichnet:

 Punta del Agua (Catamarca), Ort in Argentinien
 Punta del Agua (Córdoba), Ort in Argentinien
 Punta del Agua (Mendoza), Ort in Argentinien

 Punta del Agua (Michoacán), Ort in Mexiko